Le Carbon Club (de l'anglais carbon, « carbone ») est un terme informel inventé par des groupes de défense de l'environnement pour désigner les groupes de pression anti-environnementalistes qui ont organisé de nombreuses campagnes de déni du réchauffement climatique. Ces groupes se sont surtout construits aux États-Unis. , autour des lobbies de l'Industrie du charbon et de l'Industrie pétrolière puis du gaz de schiste, appuyés par quelques think tanks, en particulier pour discréditer ou empêcher les écotaxes et les quotas de réduction des gaz à effet de serre.

Des études ont montré qu'au début des années 2000, les médias les plus lus des États-Unis accordent encore une plus grande attention aux climatosceptiques qu'à la communauté scientifique dans son ensemble. En outre ces médias n’informent pas le public sur le degré d'accord au sein de la communauté scientifique. Dans certains cas, les médias ont invité des climatossceptiques au lieu d’experts du climat pour expliquer au public la science du changement climatique.

Un terme connoté 

Ce terme reflète donc le point de vue de défenseurs de l'environnement. Seule une partie des « climatosceptiques » (dont quelques scientifiques) sont considérés comme appartenant au Carbon Club, dont ils reflèteraient  les points de vue.

Par définition, le Carbon Club englobe potentiellement tous les intérêts industriels potentiellement menacés par la minimisation ou l'interdiction(?) de l'émission des gaz à effet de serre. À titre d'exemple, on peut citer la liste proposée par Robert Hunter, un des cofondateurs de Greenpeace :

Entreprises, associations et institutions, personnes 

Cette liste est bien sûr loin d'être exhaustive, et a été dressée en identifiant des lobbyistes supposés qui sont intervenus directement ou indirectement lors de la négociation d'accords environnementaux, ou ont financé la couverture médiatique de certains « sceptiques », ainsi que les scientifiques qui minimisent ou nient le point de vue communément admis de la communauté scientifique sur les origines anthropiques du réchauffement climatique.

Liens supposés entre le Carbon Club et certains scientifiques « sceptiques »

Western Fuel Associations 

En 1988, la Western Fuel Association a financé à hauteur de  dollars la réalisation d'une vidéo, The Greening of Planet Earth, qui contredit le point de vue « alarmiste » de la majorité de la communauté scientifique au sujet des causes et effets du réchauffement climatique. La théorie proposée dans cette vidéo est que le doublement des émissions de  prévu au  augmentera la surface cultivable de 30 à 40 %. Cette vidéo est distribuée par la Greening Earth Society, une association créée par la Western Fuels. Sherdwood Idso est le narrateur de cette vidéo.

La Western Fuel Association a également lancé la revue World Climate Review, une tribune pour le point de vue des scientifiques « sceptiques ».

Don Pearlman et John Schlaes 

Nommé directeur exécutif du World Climate Council, Don Pearlman est considéré par les environnementalistes comme le rouage principal entre les entreprises et états menacés par les accords anti-gaz à effet de serre.

Directeur exécutif de la Global Climate Coalition, John Schlaes a le même statut que Don Pearlman vis-à-vis des environnementalistes. Les deux hommes auraient participé activement à la création du Conseil pour l'Information Environnementale (en anglais Information Council on Environment) en 1991, qui a développé un éventail d'interventions médiatiques, télévisées, d'articles et autres. Traduisant le point de vue des scientifiques « sceptiques » les plus sceptiques, cette agence est considérée comme un instrument de propagande et de désinformation par les environnementalistes, qui estiment que cette fenêtre médiatique est disproportionnée face au point de vue de « des meilleurs climatologues mondiaux ».

Richard S. Lindzen 

Richard S. Lindzen, météorologue au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a donné des conférences financées par l'OPEP lors d'un congrès à Vienne en 1991 ; il est intervenu lors d'une réunion au sein d'un groupe de lobbies industriels en Nouvelle-Zélande en 1995. Parmi ses soutiens financiers figure Cyprus Minerals, largement impliqué dans la lutte anti-environnementale contre le Wise Use Movement (Mouvement des Consommateurs Responsables).

Robert Balling 

Robert Balling, professeur associé à l'Université de Virginie, aurait admis avoir reçu des financements de la German Coal Mining Association, la British Coal Corporation, et l'Institut Kowétien pour la Recherche Scientifique.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Déni du réchauffement climatique
 Controverse sur le réchauffement climatique
 Incident des courriels du Climatic Research Unit
 Graphique en crosse de hockey
 Gaz à effet de serre
 Greenpeace
 Protocole de Kyoto
 Bourse du carbone
 Énergie renouvelable
 Le Jour d'après (film sorti en 2004)

Bibliographie 
 The Carbon war: Dispatches from the end of the oil century, Jeremy Leggett (1999).
 Carbon War : General Warming and the end of Oil Era, Jeremy Leggett
 Earth on the Balance, Al Gore
 Divided Planet : The Ecology of Rich and Poor, Tom Athanasiou
 The Heat is On, Ross Gelbspan
 The rise and fall of the global climate coalition. Earth Policy Institute, Brown, L. R. (2000)

Finance du carbone
Lobbyisme